Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 323e régiment d'artillerie
 323e régiment d'infanterie